Ки́зема — посёлок в Киземском сельском поселении Устьянского района Архангельской области.

С 1950 по 2005 год был посёлком городского типа.

Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р «Об утверждении перечня моногородов» муниципальное образование включено в категорию «Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода) с наиболее сложным социально-экономическим положением».

География 
Посёлок Кизема расположен на юго-востоке Устьянского района на реке Кизема (приток Устьи, бассейн Северной Двины).

История

Топонимика 
Станция, посёлок названы по речке. Кизема — левый приток Устьи. От саамского «лето», таким образом, Кизема — «Летняя», то есть река текущая с Юга, что соответствует действительности

Основание поселка 
Киземский поселковый совет был образован в 1951 году. В сентябре 1959 года посёлок Кизема был передан в состав Устьянского района Черевковского района. С 2006 года Кизема является административным центром МО «Киземское».

Население

Культура 
Недолгое время в посёлке работал учителем Юрий Визбор после окончания института по распределению в 1950-х годах. Доброй традицией стал фестиваль авторской песни «Киземские струны», посвященный памяти Юрия Визбора.

Образование 
В данный момент работают Киземская средняя школа, Киземская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат, два детских сада «Надежда» и «Солнышко».

Экономика 
Железнодорожная станция на линии Коноша — Котлас Предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности. Больница..

Радио 
 69,80 Радио России / Радио Поморье
 104,0 Радио России / Радио Поморье

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Устьянского района
Бывшие посёлки городского типа Архангельской области